Ово је списак трубадура и тробериса. Састоји се од средњовековних фигура које су писале поезију на провансилском језику.

Музичари

gl:Trobadorismo#Trobadores, segreis e xoglares
pt:Trovadorismo#Trovadores